Miami megye (Indiana)
Miami megye (Kansas)
Miami megye (Ohio)

Hasonló néven
Miami-Dade megye, Florida